Vincent Ragot peut désigner :
 Vincent Ragot de Beaumont (1624-1714), ecclésiaste, essayiste et économiste français ;
 Vincent Ragot, cycliste français.